Борис Окс:

 Борис Абрамович Окс (1851—1926) — российский медик и издатель.
 Борис Ильич Окс — лидер еврейской общины Эстонии.
 Борис Савельевич Окс — латвийский учёный-технолог в области лёгкой промышленности, доктор технических наук.